Plotinos steht für:
 Plotin (205–270), antiker Philosoph
 (6616) Plotinos, Asteroid des Hauptgürtels